Гаспаря́н () — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 Гаспарян, Азат Николаевич (1943—2013) — армянский актёр театра и кино.
 Гаспарян, Анжела Седраковна (род. 1986) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Гаспарян, Андраник Саргисович (род. 1983) — российский офицер, Герой Российской Федерации.
 Гаспарян, Апрес Бегларович (1918—2000) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Гаспарян, Армен Сумбатович (род. 1975) — российский журналист, радиоведущий, публицист и общественный деятель, блогер.
 Гаспарян, Артур Юрьевич (род. 1962) — российский журналист, музыкальный критик, публицист и телеведущий.
 Гаспарян, Ашот Гаспарович (Ашот Шайбон, 1905—1982) — писатель-фантаст, поэт, драматург и сценарист, режиссер, актёр.
 Гаспарян, Ашот Михайлович (1902—1970) — уролог, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР и Армянской ССР.

В 
 Гаспарян, Владимир Сергеевич (род. 1958) — начальник военной полиции Армении, генерал-полковник.

Г 
 Гаспарян, Гегам Рафикович (род. 1961) — армянский инженер-технолог, механик, политический деятель.
 Гаспарян, Гоар Микаэловна (урождённая Хачатрян; 1924—2007) — армянская оперная певица, педагог.
 Гаспарян, Грета (род. 1991) — российская футболистка.

Д, Ж, И, Л 
 Гаспарян, Дживан Арамаисович (1928—2021) — армянский музыкант и композитор.
 Гаспарян, Дживан (младший) (род. 1982) — армянский дудукист-композитор.
 Гаспарян, Жора Саакович (род. 1942) — армянский военный деятель, герой Арцаха, генерал-майор.
 Гаспарян, Игорь Грачикович (род. 1974) — российский актёр.
 Гаспарян, Исаак Гаспарович (1902—1962) — советский военачальник, генерал-майор.
 Гаспарян, Левон Аветисович (1884—1953) — советский скульптор.

М 
 Гаспарян, Майя Ованесовна (1934—2006) — педиатр и инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.
 Гаспарян, Манук Оганесович (1949—2008) — армянский политический деятель.
 Гаспарян, Маргарита Меликовна (род. 1994) — российская теннисистка армянского происхождения.
 Гаспарян, Мартик Юрикович (род. 1961) — российский общественный деятель, экономист и политолог, аудитор, профессор.

С 
 Гаспарян, Самвел (род. 1997) — армянский тяжелоатлет.
 Гаспарян, Самсон Гаспарович (1909—1974) — армянский советский музыкант, директор Ереванской консерватории.
 Гаспарян, Седа Керобовна — армянский филолог
 Гаспарян, Сурен Ашотович (1932—2005) — российский учёный, профессор.

Составные фамилии 
 Тер-Гаспарян, Геворк Андреевич (1903—1949) — советский генерал-лейтенант.

См. также 
 Гаспар
 Гаспаров
 Каспарян
 Каспаров (значения)

Примечания